Дурино — название населенных пунктов в России:

 Дурино — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Дурино — до 1965 г. название деревни Черёмушки в Городецком районе Нижегородской области.
 Дурино — до 1964 г. название деревни Сосновка в Торжокском районе Тверской области.